La province de Wâsit doit son nom à au site archéologique de Wâsit, ville fondée en 702 par Al-Hajjaj ben Yusef. 

Avant 1976 la province s'appelait Kut.

Géographie 
La province est frontalière de l'Iran.

Districts

Notes et références

Article connexe 
 Irak

Province en Irak